Nationalbank steht für:
 Zentralbank, nationales Geldinstitut

Nationalbank oder National Bank ist der Name folgender Kreditinstitute
 Äthiopische Nationalbank
 Belgische Nationalbank
 Dänische Nationalbank
 Oesterreichische Nationalbank
 Schweizerische Nationalbank
 Nationalbank der Slowakei
 Nationalbank der Republik Usbekistan
 Darmstädter und Nationalbank (1922–1931)
 Nationalbank für Deutschland (1881–1922)

 National Australia Bank, australische Universalbank
 National Bank of Cambodia, Nationalbank von Kambodscha
 National Bank of Pakistan, pakistanische Universalbank
 National Bank of New Zealand, früherer Name der Universalbank ANZ Bank New Zealand
 National Bank of Greece, Geschäftsbank in Griechenland

Siehe auch: 
 National-Bank, deutsche Geschäftsbank
 The National Bank, norwegische Band
 First National Bank
 National City Bank
 National State Bank